Het Indonesische woord banjir (historisch in het Nederlands ook als 'bandjir' geschreven) kan verwijzen naar
overstroming (banjir)
stortvloed (Banjir bandang), historisch gebruikt voor stortvloeden in Nederlands-Indië